Кіпкембой Кімелі  (, 30 листопада 1966) — кенійський легкоатлет, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
Досьє на sport.references.com 

Кенійські бігуни на довгі дистанції